Dies ist eine Übersicht über die Auszeichnungen für Musikverkäufe der deutschen Rock-Formation Tokio Hotel. Den Quellenangaben zufolge verkaufte sie bisher mehr als sieben Millionen Tonträger. Die Auszeichnungen finden sich nach ihrer Art (Gold, Platin usw.), nach Staaten getrennt in chronologischer Reihenfolge, geordnet sowie nach den Tonträgern selbst, ebenfalls in chronologischer Reihenfolge, getrennt nach Medium (Alben, Singles usw.), wieder.

Auszeichnungen

Auszeichnungen nach Alben

Schrei

Zimmer 483

Scream

Zimmer 483 – Live in Europe

Humanoid

Auszeichnungen nach Singles

Durch den Monsun

Schrei

Der letzte Tag

Übers Ende der Welt

An deiner Seite (Ich bin da)

White Lies

Auszeichnungen nach Videoalben

Leb die Sekunde – Behind the Scenes

Schrei – Live

Zimmer 483 – Live in Europe

Tokio Hotel TV – Caught on Camera

Statistik und Quellen

Einzelnachweise 

Tokio Hotel
Auszeichnungen fur Musikverkaufe